Zagubieni (ang. Lost) – amerykański serial telewizyjny
 Lost: Zagubieni – gra komputerowa
 „Lost” – singel grupy Lasgo
 „Lost” – singel Samry
 „Lost” – singel grupy Maroon 5
 „Lost” – singel grupy Linkin Park
 „Lost!” – singel grupy Coldplay
 Lost – włoski zespół muzyczny
 Lost – polski zespół grający muzykę z pogranicza sludge i hardcore/punk